Села:
 Лаврики — Київська область, Білоцерківський район
 Лаврики — Полтавська область, Полтавський район